Фурса — українське прізвище. Відомі носії:
 Фурса Валерій Михайлович — український краєзнавець.
 Фурса Наталка В'ячеславівна — українська поетеса.
 Фурса Оксана Олександрівна — українська художниця.
 Фурса Сергій Володимирович — радянський і російський футбольний арбітр.
 Фурса Сергій Володимирович — український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, радіоведучий.

Див. також 
 Фурс

Українські прізвища